Ian Stewart (1929–2017) skót autóversenyző
 Ian Stewart (1949) Európa-bajnok, olimpiai bronzérmes skót futó
 Ian Stewart – északír labdarúgó
 Ian Stewart – matematikus
 Ian Stewart – zenész